CKR est un code qui peut faire référence à :
 Crane Island, dans l'État de Washington, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports